

Persone
Edmund Spenser (1552-1599) – poeta inglese
John Spenser (1559-1614) – presidente del Corpus Christi College di Oxford
Spenser St. John (XIX secolo) – diplomatico haitiano
Spenser Wilkinson (1853-1937) – scrittore britannico

Altro
Spenser (Spenser: For Hire) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1985 al 1988
Spenser Mountains – una catena montuosa nella parte settentrionale della South Island, Nuova Zelanda

Pagine correlate
Spencer (disambigua)